Botok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Botok, Magetan, by, 
 Botok, Karanganyar, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar